German Masters 2018 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 31 stycznia – 4 lutego 2018 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w Berlinie (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 2000 £

Najwyższy break: 1500 £

Łączna pula nagród: 364 500 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 140, 109, 103  Judd Trump
 138, 104  Shaun Murphy
 136  Mark Joyce
 136  Mei Xiwen
 131, 124  Ding Junhui
 130, 117, 115  Ryan Day
 121  Graeme Dott
 114, 104  Ben Woollaston
 112, 108  Gary Wilson
 111  Liang Wenbo
 110, 109  Mark Williams
 109, 103  Mark Davis
 103  Jack Lisowski
 102  Ricky Walden
 101  David Gilbert
 101  Matthew Selt
 100  Mark Allen

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 19–22 grudnia 2017 w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej 

 140  Chen Zifan
 138  Christopher Keogan
 135  Alfred Burden
 132, 131, 113, 106  Jimmy Robertson
 130, 120, 113  Mark Allen
 129  Michael White
 126  Zhang Anda
 125, 121  Robin Hull
 125, 109  Niu Zhuang
 124  Andrew Higginson
 123  Yu Delu
 123  Cao Yupeng
 122, 121  Rory McLeod
 122  Xiao Guodong
 121, 106  Thepchaiya Un-Nooh
 121  Stuart Carrington
 121  Sam Craigie
 120  Mark Joyce
 119, 115  Mark Selby

 119  Liam Highfield
 119  Michael Holt
 119  Daniel Wells
 116  Michael Georgiou
 116  Zhao Xintong
 114, 109, 108, 102  Judd Trump
 113  Barry Hawkins
 112, 100  Matthew Stevens
 110  Mark Davis
 105  David Gilbert
 105  Jamie Jones
 105  Robert Milkins
 104  David Grace
 104  Jackson Page
 103  Fergal O’Brien
 101  Neil Robertson
 101  Yuan Sijun
 101  Soheil Vahedi
 100  Liang Wenbo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

German Masters
2018 w sporcie
2018 w Niemczech
Sport w Berlinie